Roderick Jean »Rod« Brind'Amour, kanadski hokejist, * 9. avgust 1970, Ottawa, Ontario, Kanada.

Brind'Amour je bil leta 1988 kot deveti izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, za katerega je zaigral v sezoni 1988/89. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Philadelphia Flyers in Carolina Hurricanes, je v enaindvajsetih sezonah odigral 1484 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 452 golov in 732 podaj, ter 159 tekem končnice, na katerih je dosegel 51 golov in 60 podaj. V sezoni 2005/06 je s klubom Carolina Hurricanes, katerega kapetan je bil med letoma 2005 in 2010, osvojil Stanleyjev pokal. V sezonah 2005/06 in 2006/07 je prejel Frank J. Selke Trophy, v sezoni 1991/92 pa Bobby Clarke Trophy. V sezoni 2004/05, ko zaradi lock outa liga NHL ni potekala, je igral za EHC Kloten v švicarski ligi. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, kjer je osvojil četrto mesto, treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in Svetovnem pokalu 1996, kjer je osvojil srebrno medaljo.

18. februarja 2011 je klub Carolina Hurricanes upokojil njegov dres s številko 17.

Statistika kariere 

|-
| Notre Dame Hounds
| AAHA
| 86/87
|
| 33
| 38
| 50
| 88
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Notre Dame Hounds
| SJHL
| 87/88
|
| 56
| 46
| 61
| 107
|
| 136
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Michigan State University
| CCHA
| 88/89
|
| 42
| 27
| 32
| 59
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -2
| 4
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 89/90
|
| 79
| 26
| 35
| 61
| +23
| 46
|
| 12
| 5
| 8
| 13
| 0
| 6
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 90/91
|
| 78
| 17
| 32
| 49
| +2
| 93
|
| 13
| 2
| 5
| 7
| 0
| 10
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 33
| 44
| 77
| -3
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 92/93
|
| 81
| 37
| 49
| 86
| -8
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 35
| 62
| 97
| -9
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 12
| 27
| 39
| -4
| 33
|
| 15
| 6
| 9
| 15
| +5
| 8
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 26
| 61
| 87
| +20
| 110
|
| 12
| 2
| 5
| 7
| -2
| 6
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 27
| 32
| 59
| +2
| 41
|
| 19
| 13
| 8
| 21
| +9
| 10
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 36
| 38
| 74
| -2
| 54
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +2
| 7
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 24
| 50
| 74
| +3
| 47
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +1
| 0
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 99/00
|
| 12
| 5
| 3
| 8
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
|
| 33
| 4
| 10
| 14
| -12
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 00/01
|
| 79
| 20
| 36
| 56
| -7
| 47
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -7
| 6
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 23
| 32
| 55
| +3
| 40
|
| 23
| 4
| 8
| 12
| -3
| 16
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 02/03
|
| 48
| 14
| 23
| 37
| -9
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 03/04
|
| 78
| 12
| 25
| 37
| 0
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 05/06
|
| 78
| 31
| 39
| 70
| +8
| 68
|
| 25
| 12
| 6
| 18
| +9
| 16
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 06/07
|
| 78
| 26
| 56
| 82
| +7
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 07/08
|
| 59
| 19
| 32
| 51
| 0
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 08/09
|
| 80
| 16
| 35
| 51
| -23
| 36
|
| 18
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 09/10
|
| 80
| 9
| 10
| 19
| 
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1652
| bgcolor="#7FFF00" | 575
| bgcolor="#7FFF00" | 883
| bgcolor="#7FFF00" | 1458
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 1377
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 103
|}

Glej tudi 

 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti EHC Kloten
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami